Эдуа́рд Никола́евич Горя́чий (род. 1936) — советский и белорусский актёр театра и кино, Заслуженный артист Беларуси (1995).

Биография 
Эдуард Горячий родился 19 октября 1936 года в Ярославле (по сведениям Леонида Морякова родился в Минске, а в Ярославле жил как беженец с 1941 по 1945 год).

В 1958 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Работал в Белорусском республиканском театре юного зрителя.

Арестован 25 января 1962 года в здании театра. По данным следствия, с 1957 года читал и распространял среди друзей полученные из Москвы рукописные сборники и анекдоты: пародию на гимн СССР, прозу Павла Улитина («Табу», «Анти-Асаркан»). Осуждён 6 июня 1962 года за «антисоветскую агитацию» на 2 года исправительно-трудовых лагерей. В суде показал, «что был недоволен советской властью, считал, что социализм строится на угнетении личности, что советская промышленность построена на угнетении крестьян».

Этапирован в Дубравлаг Мордовской АССР (ст. Потьма), в лагерный пункт Яваш (п/я 385—7). Освобождён 25 января 1964 года. Вернулся в Минск. Реабилитирован пленумом Верховного суда Беларуси 9 декабря 1983 года.

С апреля 1964-го по август 1965 года работал в Могилёвском областном драматическом театре. С осени 1965 года педагог Народного театра дворца культуры Минского тракторного завода. 

С 1966 года работает в Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького.

В 1995 году актёру было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Беларуси».

Эдуард Горячий выведен под собственным именем в романе Владимира Некляева «Автомат с газировкой с сиропом и без» (2012, на белорусском языке).

Фильмография 
  — Десятая доля пути — Зязюля
  — Идущие за горизонт — Витя Циппер, вертолётчик
  — Кортик — отец Генки
  — Неоткрытые острова — лейтенант милиции
  — Сергеев ищет Сергеева
  — Винтъ
  — Волчья стая — партизан-всадник
  — Долгие вёрсты войны — Шнайдер, пулемётчик
  — Венок сонетов
 — — Время выбрало нас
  — Антонина Брагина
  — Встреча в конце зимы
  — Расписание на послезавтра — сосед
  — Амнистия — врач психиатрической больницы
  — Третьего не дано — Семён Данилевич
 — — Государственная граница — расстрелянный эмигрант
  — Затишье — староста
 — — Полесская хроника — Харчев, чекист
  — Раскиданное гнездо
  — Апейка 
  — Как я был вундеркиндом — друг дедушки
  — Друзей не выбирают
  — Мудромер — сотрудник вычислительной лаборатории
  — Его батальон — Денищик, старый пулемётчик
  — Плач перепёлки — Зазыба
  — Записки юного врача — Егорыч, больничный сторож
  — Я — Иван, ты — Абрам
  — Заколдованные — самогонщик
  — Эпилог — Иван Андреевич, известный писатель
  — Сын за отца
  — Убить лицедея
  — Территория сопротивления
  — Сынок

Примечания

Ссылки 
 Эдуард Горячий на сайте Национального академического драматического театра имени Максима Горького
 Гарачы Эдуард Мікалаевіч на сайте «Даведнікі Леаніда Маракова»
 Гарачы Эдуард Мікалаевіч (исправления и дополнения) на сайте «Даведнікі Леаніда Маракова»
 Надежда Белохвостик. Актёр Эдуард Горячий о Минске 1960-х: «Мне повезло – посадили и всё. А многих выгнали из комсомола» на сайте «Комсомольская правда в Беларуси»

Выпускники Белорусской академии искусств
Персоналии:Минский драматический театр им. М. Горького
Заключённые Дубравлага